Хенрик II може бити:

 Хајнрих II Свети (972-1024), цар Светог римског царства
 Хенри II Плантагенет (1133-1189), енглески краљ
 Хенрик II Шампањски (1166-1197), гроф Шампање и јерусалимски краљ
 Хенрик II Побожни (око 1196-1241) војвода Шлезије
 Хенрик II Јерусалимски (?-1324), јерусалимски краљ и краљ Кипра
 Енрике II од Кастиље (1334-1379), краљ Кастиље и Леона
 Енрике II од Наваре (1503-1555), краљ Неваре
 Анри II Валоа (1519-1559), француски краљ
 Хајнрих II, војвода Баварске, војвода Баварске
 Хајнрих II, војвода Аустрије, војвода Аустрије